Henzel ou Henzell est un nom de famille notamment porté par :
 Alfred Henzel (1877-1944), médecin français
 Perry Henzell (1936-2006), réalisateur de films et écrivain jamaïcain
 William Henzell (né en 1982), pongiste australien